Satticken ist der Name 

von Orten in Kurland:
Satticken, Kreis Goldingen

ehemals ostpreußischer Orte, die im Gebiet Polens liegen:
 Satticken, Kreis Goldap, seit 1945: Zatyki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Satticken, bis 1938: Sattycken, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Zatyki (Olecko), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren